Elitserien 1995/96 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 1995/96, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 1995/96, Saison im Schach

Siehe auch:

 Eliteserien 1995/96